Экстрасенс:

 Экстрасенс — человек, предположительно обладающий способностями к экстрасенсорному восприятию.